Spojení písmen K a T může mít různé významy:

KT 
 bývalá státní poznávací značka automobilů okresu Klatovy
 SPZ chorvatského města Kutina
 Katolický týdeník – české katolické periodikum
 KT hranice – geologická vrstva oddělující období křídy a třetihory
 zkratka pro koncentrační tábor
 zkratka pro kalendářní týden (většinou následována číslem udávajícím pořadí – př.: KT22 = 22. kalendářní týden roku)
 AM-KT – kód ISO 3166-2 pro provincii Kotajk

Kt 
 zkratka pro jednotku ryzosti karát

kt 
 zkratka pro jednotku hmotnosti kilotuna tj. milión kilogramů
 zkratka pro jednotku rychlosti uzel – z anglického knot
 1 kt (kilotuna) je jednotka uvolněné energie, např. při výbuchu, odpovídající energii uvolněné výbuchem 1 kilotuny TNT

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky